La Coupe intercontinentale de futsal 2005 est la huitième édition de la compétition, la deuxième reconnue par la FIFA. La compétition est organisée par la Ligue espagnole de futsal à Puertollano.

Le champion d'Europe Boomerang Interviú domine largement son groupe quand Malwee/Jaraguá prend le meilleur sur le tenant du titre. En finale, à domicile, l'Inter devient seulement le troisième club d'Europe à remporter la compétition.

Format de la compétition 
Les six équipes sont réparties en deux groupes. Leurs trois membres s'affrontent une fois chacun en tournoi toutes rondes.

Les deux poules sont ensuite croisées. Les deux premiers s'affrontent pour le titre, les deuxièmes pour la troisième place et les troisièmes pour la cinquième position.

Clubs participants 
Le club tenant du titre Carlos Barbosa est présent. De même que le champion sud-américain de la Copa Libertadores, Malwee/Jaraguá, et les finalistes européens de la Coupe de l'UEFA, Boomerang Interviú et SL Benfica.

Comme lors de la dernière édition, les champions du Japon et des États-Unis représentent leur continent. Contrairement à l'année précédente, il n'y a pas de représentant du continent africain.

Le deux représentants brésiliens sont placés dans le même groupe et ne peuvent s'affronter en finale, tout comme les deux clubs européens.

Premier tour

Groupe A 
Dans le Groupe A, le duel brésilien entre Carlos Barbosa et Malwee s’achève sur un match nul (1-1). C’est donc la différence de buts qui décide du finaliste. Le 15-0 de Malwee face à Pittsburgh a alors raison du 11-1 obtenu par son adversaire, qui perd l’occasion de défendre son titre.

Groupe B 
Les Japonais de Fire Fox encaissent sept buts de Boomerang puis onze de Benfica. Lors de la troisième journée de compétition, le match entre ces deux équipes est décisif pour décrocher la place en finale. La formation espagnole inflige une défaite cuisante à son rival (8-1).

Matchs de classement 
Le dimanche 10 avril 2005, le pavillon municipal de Puertollano accueille 3 500 spectateurs pour l'opposition entre le champion d’Europe Boomerang Interviú et ses joueurs champions du monde Luis Amado, Javi Limones et Andreu, et le champion du Brésil.

Les Espagnols ouvre le score après deux minutes par Marquinho. Les Brésiliens égalisent mais, sur un contre efficace l'Inter reprent l’avantage avant la mi-temps (2-1).

En seconde période, Boomerang est à nouveau maître du jeu mais incapable de vaincre le dernier rempart Bagé. Marquinho finit par permettre aux hôtes de prendre de l’avance avec un score (3-1). Mais Malwee fait durer le suspense en remontant à 3:2 sur un but de Marcio à deux minutes du terme. Après une frappe de Daniel, décochée depuis son propre camp, sur le poteau des cages brésiliennes, Marquinho s'offre un triplé (4-1). Julio clôt le score d’un tir puissant de son camp (5-2).

Bilan de la compétition 
À l’issue d’une compétition, sans les deux premiers matchs de classement, 63 buts sont inscrits en sept matches.

Boomerang devient la deuxième équipe espagnole à remporter la Coupe intercontinentale après Caja Segovia en 2000.

Notes et références

Articles connexes 
 Coupe de l'UEFA 2003-2004
 Copa Libertadores 2004

2005
Futsal en 2005
Football en Espagne en 2005
Événement sportif dans la Communauté de Madrid